Park Place (Franklin Avenue Line), metrostation in New York
 Chambers Street-World Trade Center / Park Place (metrostation), metrostation in New York
 Park Place (televisieserie), (1981)
 Park Place Tower, gebouw in Chicago
 Central Park Place, gebouw in New York